Кубок УЕФА 1983/84 годов — тринадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в финале по пенальти «Андерлехт». В этом розыгрыше московский «Спартак» первым из советских клубов сумел, выступая в кубке УЕФА, выйти в 1/4 финала.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Позже выяснилось, что справедливость результата ответного матча «Андерлехт» — «Ноттингем Форест» вызывает сомнения из-за пристрастности судьи. Президент бельгийского клуба дал ему взятку в размере £27,000. «Андерлехт» получил право на сомнительный пенальти, а гол, забитый клубом «Ноттингем Форест», наоборот не был засчитан.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1983/84 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1983/84 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1983/84 на сайте RSSSF
Полное видео матча Спартак Москва - Спарта Роттердам (07.12.1983) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Андерлехт - Спартак Москва (07.03.1984) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Спартак Москва - Андерлехт (21.03.1984) на канале Юрия Гаврилова

Сезон 1983/84
Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году